Pinoteau ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Pinoteau (1925–2012), französischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Hervé Pinoteau (1927–2020), französischer Historiker
 Jack Pinoteau (1923–2017), französischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Roger Pinoteau (1910–1986), französischer Politiker